Abtei steht für:
 Abtei, ein Kloster, dem ein Abt oder eine Äbtissin vorsteht
 Abtei (Marke), deutsche Arzneimittel-Marke
 Abtei-Gymnasium, Europaschule in Duisburg-Hamborn
 Abtei im Eichwald, Gemälde (1810) von Caspar David Friedrich
 Neue Abtei, Bauwerk in Wolmirstedt, Sachsen-Anhalt

Geografie:
 Abtei (bei Bürgel), Landstrich nordöstlich von Bürgel in Thüringen
 Abtei (Gemeinde Gallizien), Katastralgemeinde der Gemeinde Gallizien, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Abtei (Hermeskeil), Stadtteil von Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Abtei (Oberlungwitz), ehemaliger Stadtteil von Oberlungwitz, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Abtei (Südtirol), ladinische Gemeinde im Gadertal, Südtirol
 Abtei (Treptow), frühere Berliner Sehenswürdigkeit auf der Insel der Jugend

Sonstiges:
 Bestandteil eines Naturschutzgebietes in Sachsen-Anhalt, siehe Abtei und Saaleaue bei Planena

Siehe auch:

 Abtei Kornelimünster
 Abtei Sainte-Marie
 Abtei Unserer Lieben Frau
 Abtei von Alcobaça
 Neue Abtei